Mudvayne е пети студиен албум на едноименната американска метъл група. Песните са записани по време на сесиите за The New Game (2008). Песента Beautiful And Strange излиза на 7 октомври 2009 г. на сайта на групата, както и на техния MySpace профил. Няма турне в подкрепа на албума, поради това и малката реклама, продажбите са малки.

Състав 
 Чад Грей – вокали
 Грег Трибет – китара
 Раян Мартини – бас
 Матю Макдона – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мъдвейн
Музикални албуми от 2009 година